Il Campionato mondiale di motonautica è un termine generico che può riferirsi alle due competizioni mondiali motonautiche quali:

Classe 1 - Campionato mondiale offshore (1964-attivo)
Formula 1 motonautica inshore (1981-attivo)

Vedi anche 
Campionato mondiale di automobilismo
Campionato mondiale di motociclismo